Финал Лиги чемпионов УЕФА 2013 года — финальный матч розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА 2012/13, 58-го сезона в истории Кубка европейских чемпионов и 21-го сезона в истории Лиги чемпионов УЕФА. Этот футбольный матч состоялся в субботу, 25 мая 2013 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

В матче сыграли два немецких клуба, мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Это первый в истории немецкий финал Лиги чемпионов УЕФА. Соперничество между этими клубами называется Дер-Класикер (нем. Der Klassiker).

Победу в матче со счётом 2:1 одержала «Бавария». Счет на 60-й минуте открыл Марио Манджукич, выведя мюнхенский клуб вперед. Полузащитник «Боруссии» Илкай Гюндоган забил ответный мяч с пенальти через 8 минут. А на 89-й минуте игрок матча Арьен Роббен установил окончательный счет финала — 2:1 в пользу «Баварии».

Клуб из Мюнхена сыграл с «Челси» (победителем Лиги Европы сезона 2012/2013) в матче на Суперкубок УЕФА, а также стал полуфиналистом Клубного чемпионата мира, в котором немецкий клуб одержал победу.

Перед матчем 
Это первый случай в истории Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов УЕФА, когда в финале встретились два немецких клуба. Ранее было три случая, когда в финале встречались клубы из одной страны: 2000 год (Испания), 2003 год (Италия) и 2008 год (Англия).

Для «Баварии» этот матч стал 10-м финалом Кубка европейских чемпионов (чаще играли в финалах этого турнира лишь «Реал Мадрид» (13 раз) и «Милан» (11 раз)). Клуб из Мюнхена победил в четырёх из этих финалов (в 1974, 1975, 1976 и 2001 годах). Этот финал также стал для «Баварии» третьим за четыре года, причём немцы проиграли два предыдущих финала (в 2010 и 2012 годах).

Для дортмундской «Боруссии» этот финал стал лишь вторым в истории клуба. В 1997 году дортмундский клуб выиграл в финале, обыграв «Ювентус».

Путь к финалу

Матч

Статистика матча 

</div>

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 2012/2013
 Финал Лиги Европы УЕФА 2013
 Суперкубок УЕФА 2013
 Клубный чемпионат мира по футболу 2013

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт
 

2013
Лига чемпионов УЕФА 2012/2013
События 25 мая
Май 2013 года
Спорт в Великобритании в 2013 году
Международные спортивные соревнования в Лондоне
2013 год в Лондоне
Футбольные соревнования в Лондоне